Aillant est le nom de deux communes françaises :
 Aillant-sur-Milleron, une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire ;
 Aillant-sur-Tholon, une commune française située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté.